Een verkeersweg:
 N684 (België)
 N684 (Frankrijk)
 N684 (Nederland), zie Provinciale weg 684

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing